Анна Ильинична Тихонюк (, село Рощи Старобродски, теперь Гаи Золочевского района Львовской области — ?)  — украинская советская деятельница, доярка колхоза «Прогресс» села Гаи Бродовского района Львовской области. Герой Социалистического Труда (22.03.1966). Депутат Верховного Совета СССР 6-7-го созывов.

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Окончила начальную школу.

С 1933 по 1939 год батрачила у зажиточных крестьян и польского помещика. С 1939 по 1949 год работала в сельском хозяйстве родителей.

С 1949 года — колхозница, доярка колхоза «Прогресс» села Гаи Бродовского района Львовской области. Добивалась высоких надоев молока.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года Анне Тихонюк присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Потом — на пенсии в селе Гаи Бродовского района Львовской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (22.03.1966)
 два ордена Ленина (26.02.1958, 22.03.1966)
 медали

Ссылки 
 газета «Вільна Україна» — Львів, 1966 — травень.
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Родившиеся в Золочевском районе
Кавалеры ордена Ленина
Герои Социалистического Труда
Родившиеся в 1919 году